Dakota může být:

 bývalé americké teritorium Dakota, dnes rozděleno na státy
 Severní Dakota, stát v USA
 Jižní Dakota, stát v USA
 Dakota County, název dvou okresů v USA
 příslušník některého ze siouxských kmenů hovořících dakotským dialektem (Dakotové)
 Dakota (dinosaurus)

v technice
 označení letounu Douglas DC-3, resp. jeho vojenské verze C-47 Skytrain, užívané původně britským Royal Air Force
 Třída South Dakota (1939), bitevní lodi US Navy

křestní jméno osob
 Dakota Fanningová (* 1994), americká herečka
 film Dakota (USA 1945)